«Фуэнте Овехуна» или «Овечий источник» () — историческая пьеса испанского драматурга Лопе де Вега, написанная примерно в 1612—1614 годах и впервые опубликованная в 1619 году. Стала литературной основой балета «Лауренсия».

Сюжет 
Пьеса рассказывает о реальных исторических событиях. Её действие происходит в 1476 году в деревне Фуэнте Овехуна (Овечий источник) в Кастилии. Местные жители, возмущённые притеснениями со стороны Фернандо Переса де Гусмана, командора ордена Калатрава, восстают и убивают его. Арестованные властями, они даже под пытками на вопрос «Кто убил командора?» отвечают: «Фуэнте Овехуна». Позже в происходящее вмешиваются «католические короли» Фердинанд и Изабелла: они отбирают деревню у ордена Калатрава и включают её в состав домена, а убийство оставляют «без воздаянья».

Значение 
Советский литературовед К. Державин видит в пьесе проявление «глубинного демократизма» и «антифеодализма», характерного для драматургии Лопе де Вега. По мнению В. Узина, в основе сюжета обычные для драматурга мотивы любви и чести, но при этом в драме есть принципиальное отличие: «по существу героями являются здесь королевская власть и сплоченная крестьянская масса; отдельные персонажи играют роль лишь вспомогательных фигур и поглощаются этими двумя силами».

Примечания 

Пьесы Лопе де Вега